Albertus van Harinxma thoe Slooten (1836-1881) - Burgemeester van Opsterland
 Albertus van Harinxma thoe Slooten (1872-1940) - Procureur-generaal in Amsterdam
 Albertus van Harinxma thoe Slooten (1930-2012) - Burgemeester van Doorn en De Bilt